Adam Dixon (hockeyer), Brits hockeyer
 Adam Dixon (sledgehockeyer), Canadees sledgehockeyer